Каза́рменный переу́лок (с середины XIX века по 1922 год — Дегтя́рный переу́лок) — переулок в Басманном районе Центрального административного округа города Москвы. Проходит от внешней стороны Покровского бульвара до Подсосенского переулка. Нумерация домов ведётся от Покровского бульвара.

Происхождение названия 

Назван по имени учреждённых Павлом I Покровских казарм. Старое название, Дегтярный переулок — по имени дегтярного двора во владении тех же Покровских казарм.

Примечательные здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 № 1/3 — Покровские казармы;
 № 5/18 — доходный дом Н. Г. Тарховой (Г. И. Макаева) — шедевр северного модерна работы архитектора Г. И. Макаева. Фасад по Казарменному переулку находится в аварийном состоянии. Наружная лепнина в последние годы сбита при «реставрации» (на месте нынешних плоских контуров были узловатые стебли и пышные цветы неведомых трав).

По чётной стороне:
 № 4 — телефонная станция (1885 год, арх. А. Э. Эрихсон);
 № 4-6, 10 стр. 2, 12 — трех-пятиэтажная жилая застройка второй половины XIX века;
 № 8 стр. 1 — доходный дом начала XX века — пример «типового проекта» в стиле рационального модерна. Совершенно гладкие поверхности стен, выложенные палевой плиткой-кабанчиком, украшены только «наличниками» из темно-зелёной майолики. Арх. А. А. Иванов-Терентьев. Дом включен в каталог памятников 1977 года, но исключен из современного реестра охраняемых памятников. Дом принадлежал Мартину Лятсу и Георгу Фохту. Вплоть до 1927 года с перерывами в нём располагалась московская контора компании «Сименс и Гальске». Вплоть до начала 70-х годов в доме жили выходцы с эстляндских и ингерманладских земель. На первом этаже располагался магазин эстонских и финских молочных продуктов и булочная;
 № 8, стр. 2 — доходный дом (1910 год, архитектор М. А. Фелькнер). Здесь жила актриса Людмила Шапошникова;
 № 10 — доходный дом (1876 год, архитектор А. П. Попов);
 № 10, стр. 3 (во дворе) —   дом Грибовых (нач. XIX века); внесён в Красную книгу Архнадзора (электронный каталог объектов недвижимого культурного наследия Москвы, находящихся под угрозой), номинация - запустение.
 № 12/20 — бывшее частное реальное училище К. П. Воскресенского (1914, арх. И. И. Флоринский). Впоследствии — Московский областной педагогический институт, Московский университет Туро. Правая часть строения построена в 1886 году по проекту архитектора М. Г. Пиотровича.

Транспорт 
Трамваи А, 3, 39 от станций метро «Чистые Пруды», «Тургеневская», «Сретенский бульвар». Трамвайная остановка примечательна тем, что имелся прецедент возвращения ей старого названия после трёхлетнего (2004—2007 годы) переименования.

Переулок в литературе 
В квартире № 9 дома № 9 находился один из двенадцати стульев, разыскиваемых О. Бендером:

Примечания

Литература 
 Москва. Памятники архитектуры 1830—1910-х годов. М., Искусство, 1977

Ссылки 

 Реестр памятников Москомнаследия: Казарменный переулок, Подсосенский переулок

Переулки Москвы